Schœndœrffer ist der Familienname folgender Person:
 Frédéric Schœndœrffer (* 1962), französischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Pierre Schœndœrffer (1928–2012), französischer Filmemacher

Siehe auch:
 Schöndorfer